Trollön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trollön, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Trollön, Stora Le, ö, Årjängs kommun och Markers kommun (Norge),

Se även
Trollö